Финал Кубка Хорватии по футболу 2016 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Хорватии сезона 2015/2016 годов, в котором встречались загребское «Динамо» и «Славен Белупо». Матч состоялся 10 мая на стадионе «Градски врт» в Осиеке. Матч завершился победой «Динамо» со счётом 2:1.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
Официальный сайт 

2016
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2016 году
События 10 мая
Май 2016 года